Caselline – frazione del comune italiano di Albinea, in Emilia-Romagna
 Caselline – frazione del comune italiano di Valbrevenna, in Liguria
 Caselline – frazione del comune italiano di Vaglia, in Toscana